Ausreißer bezeichnet:

 Ausreißer in der Statistik
 ein von zu Hause davongelaufenes Kind oder Jugendlicher, siehe Trebegänger und Straßenkind
 ein enteilter Radrennfahrer, siehe Ausreißversuch
 eine Bezeichnung für sogenannte Runaway-Sterne, die sich mit ungewöhnlich hohen Raumgeschwindigkeiten von Sternassoziationen wegbewegen
 Ausreißer (Kurzgeschichte), eine Kurzgeschichte von Alice Munro

Der Ausreißer ist der Titel von:

 Der elektronische Doppelgänger, der erste Teil des sowjetischen Spielfilms (1979)
 Der Ausreißer (Film), ein deutscher Kurzfilm aus dem Jahr 2004
 Der Ausreißer (Manga), ein Manga von Hideo Azuma
 Die Ausreißer – Der Weg zurück, eine Doku-Soap im Programm von RTL
 ein französischer Spielfilm aus dem Jahr 2009

Siehe auch:
 Die Ausreißerin